La Maison du Roy était, sous l'ancien Régime, l'ensemble des nobles au service du roi de France.

Maison du Roy est une appellation portée par diverses demeures anciennes :
 Maison du Roy de Casteljaloux (Lot-et-Garonne) en France ;
 Maison du Roy de Marcilhac-sur-Célé (Lot) en France ;
 Maison du Roy de Rochefort (Charente-Maritime) en France.

Maison-du-Roy est également un écart de la commune de Guillestre (Hautes-Alpes) sur la rive gauche du Guil.

Le terme désigne aussi une reprise (enchaînement de figures équestres) du régiment de cavalerie de la Garde républicaine.

Voir aussi